Plaats in Indonesië
 Sidokerto (Pati), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Sidokerto (Girimarto), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Sidokerto (Karangjati), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Sidokerto (Mojowarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Sidokerto (Sidorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java